Carlo Brogi (1850-1925), photographe italien ;
 Giacomo Brogi (1822-1881), photographe italien, père de Carlo ;
 Giulio Brogi (1935-2019), acteur italien.

Voir aussi

 Broggi, nom de famille italien.
 Moisès Broggi (1908-2012), médecin espagnol.
 Palais Broggi à Milan (Italie).